En psychanalyse, l'annulation rétroactive est un mécanisme de défense qui consiste à annuler et à considérer comme non advenu un acte ou une pensée à l'origine d'un conflit psychique. Ce mécanisme de défense, que l'on peut rattacher à la pensée magique, est surtout développé au cours de la névrose obsessionnelle.

En droit, le terme existe aussi, puisque les annulations sont le plus généralement rétroactives.

Notes et références 

Mécanisme de défense
Concept juridique